Ескипулас има више значења:

 Ескипулас (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас, Ел Мухулар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас, Лос Мангос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескипулас (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескипулас (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескипулас, Земпоалсучитл (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескипулас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику